Preussare kan syfta på:
 Preussare – det historiska folkslaget pruser
 Preussare – härrörande från Preussen
 Preussare – även kallad kejsarmustasch